Каплу́н:
 Кастрований півень, якого відгодовують на м'ясо.
 Рідко. Їжа з м'яса такого півня.
 Назва хитрого вола.
 Пісна страва білоруської кухні у вигляді хлібної юшки.

Див. також 
 Каплун (прізвище)

Джерела